Акционерное общество "Чай-Грузия" — существовавшая в эпоху позднего НЭПа советская  компания. Полное наименование — Акционерное общество для разведения и эксплуатации чайный плантаций в Советской Социалистической Республике Грузии и для заготовки и сбыта чая "Чай-Грузия". Штаб-квартира компании располагалась в столице ГССР Тифлисе.

История 

Постановление Совнаркома СССР об организации государственного акционерного общества «Чай-Грузия» было принято в конце 1925 года, чему активно поспособствовал тогдашний 1-й секретарь Закавказского крайкома РКП(б) Серго Орджоникидзе. Считается, что именно создание "Чая-Грузии" дало мощный толчок к созданию советской чайной промышленности.

Акционерами зарегистрированного 25 ноября 1925 г. общества стали народные комиссариаты земледелия (Наркомземы) – СССР, Грузии, Аджарской АССР, Абхазской АССР, РСФСР, а также существовавшие  в то время Чаеуправление, сельхозбанки и Союз сельхозкооперации. Обществу «Чай-Грузия» было поручено руководство всем чайным делом Закавказья, в том чичле разведение плантаций, строительство фабрик и непосредственно производство чая.

Развернутые c начала 1926 г. работы осуществлялись высокими темпами, спустя сравнительно непродолжительное время чайная культура заняла  в советских субтропиках ведущее место и приобрела, как тогда принято было говорить, "важное народно-хозяйственное значение". За несколько лет, с 1926 по 1932 г. площадь чайных плантаций возросла практически в 22 раза, с 1325 га до 33 тысяч га, в первую очередь за счет чаеводческих районов Мегрелии и Абхазии, где равнинный рельеф местности позволял механизировать трудоемкие работы по закладке и где наблюдались значительные резервы трудовых ресурсов, а также свободного фонда чаепригодных земель.

В 1931 г. акционерное общество было реорганизовано во всесоюзное объединение «Чай-Грузия», а его низовая агрономическая сеть была передана Грузколхозцентру. В 1938 г. из всесоюзного объединения было выделено два треста: «Чай-Грузия» – по промышленности, а также трест чайных и цитрусовых совхозов. В послевоенное время оба треста были переподчинены Совнархозу.

Примечания 

Исчезнувшие компании СССР